Il singolare del torneo di tennis Launceston Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Storm Sanders che ha battuto in finale Shūko Aoyama 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Chanel Simmonds (quarti di finale)
 Erika Sema (primo turno)
 Monique Adamczak (primo turno)

 Sacha Jones (semifinali)
 Yurika Sema (secondo turno)
 Stephanie Vogt (quarti di finale)
 Arina Rodionova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Launceston Tennis International 2013